Křemenná är ett berg i Tjeckien.   Det ligger i regionen Södra Böhmen, i den sydvästra delen av landet,  km söder om huvudstaden Prag. Toppen på Křemenná är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Křemenná är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Plechý / Plöckenstein,  meter över havet,  km söder om Křemenná. Runt Křemenná är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Volary,  km nordväst om Křemenná. I omgivningarna runt Křemenná växer i huvudsak blandskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Södra Böhmen
Berg i Tjeckien 1000 meter över havet eller högre